Тейльс (де) — дворянский род, происходящий из Голландии.

Вильгельм Тейльс () служил при нидерландском посольстве в Турции, а в 1714—1718 гг. заведовал делами русской миссии. Его сын Антон (1689—1761), доктор медицины, с 1714 года состоял в русской службе; его сыновья:
 Иван Антонович (1747—1786) — доктор медицины.
 Антон Антонович (1733 — между 1811 и 1818) — вице-директор Московского университета. Перевёл с французского «Известия, служащие к истории Карла XII, короля Шведского», написанные дедом, Вильгельмом Тейльсом
 Игнатий Антонович (1744—1815) — был тверским губернатором, президентом камер-коллегии и сенатором.
 Андрей Антонович — московский губернский прокурор.
 Наталья Андреевна — писательница.

Род внесён в родословные книги Калужской, Московской, Тверской и Тульской губерний.

Описание герба 
В щите, разделенном перпендикулярно надвое, в правой половине в голубом поле на волнующемся море изображен серебряный корабль с парусами. В левой половине в золотом поле чёрный коронованный орел стоит одною лапою на кусту, а другою держит ветвь с розою.

На щите дворянский коронованный шлем. Нашлемник: чёрный орел в короне. Намёт на щите голубой, подложенный золотоми серебром. Щитодержатели: два серебряных барана. Под щитом девиз: «Recte faciendo neminem timeas» (Гербовник, VI, 131).

Примечания

Литература 
 
 Герб рода Тейльсов внесен в 

Дворянские роды России голландского происхождения
Дворянские роды, на гербах которых изображён корабль
Дворянские роды, на гербах которых изображены коронованные орлы
Дворянские роды, на гербах которых изображены розы